Dorothy Jordan kan syfta på: 

 Dorothea Jordan (1761–1816), brittisk skådespelare
 Dorothy Jordan (filmskådespelare) (1906–1988), amerikansk filmskådespelare
 Dorothy Jordan Lloyd (1890–1946), brittisk forskare